Aspelt est un nom qui peut être lié aux lieux et personnes suivantes :
 Aspelt, une localité au Grand-Duché de Luxembourg
 Pierre d'Aspelt, évêque de Bâle et de Mayence